Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek C jelzésű trolibuszok:

Lengyelország 

 C trolibusz (Słupsk)megszűnt

 C trolibusz (Tychy)

 C trolibusz (Varsó)megszűnt